Тайфур () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тайфур, Мухлис (1922—2008) — турецкий борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата Европы.
 Тайфур, Ферди (род. 1945) — турецкий певец, актёр и композитор.